De Morphygambiet heeft meerdere betekenissen op het gebied van schaken. Deze staan hieronder omschreven.

Koningsgambiet

Uitleg 
Het Morphygambiet is in de opening van een schaakpartij een variant in het koningsgambiet, en het is ingedeeld bij open spelen.

De beginzetten van het gambiet zijn: 1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Pf3 g5 4.Lc4 Lg7 5.0-0.

Eco-code C 38.

Siciliaans

Uitleg 
Het Morphygambiet komt ook voor in de schaakopening Siciliaans en het is ingedeeld bij de halfopen spelen.

De beginzetten zijn: 1.e4 c5 2.d4 cd 3.Pf3.

Eco-code B 21.

Externe links 
 partijen Koningsgambiet
 partijen Siciliaans

Variant in een open spel
Variant in een halfopen spel
Gambiet